«Коммунист» — газета левых коммунистов, редактором которой в 1917−18 гг. был Н.И. Бухарин.
 «Коммунист» — название азербайджанской газеты «Халг газети» до начала 1990-х годов.
 «Коммунист» — газета на армянском языке, издававшаяся в Азербайджанской ССР.
 «Коммунист» — название газеты «Советакан Айастан» до 7 мая 1921 года.
 «Коммунист» — газета на русском языке, издававшаяся в Армянской ССР.
 «Коммунист» — название газеты «Совет Эрменистаны» в 1937−39 годах.
 «Коммунист» — название газеты «Уш садоси» в 1932−38 годах в Киргизской ССР.
 «Коммунист» — газета в Молдавии.
 «Коммунист» — название газеты «Северная Осетия» в 1920−21 годах.
 «Коммунист» — ежедневная областная газета выходившая в 1906−91 годах в Саратове.
 «Коммунист» () — печатный орган ЦК и Киевского обкома КП(б)У в 1926−43 годах.
 «Коммунист» — печатный орган ЦК Компартии Украины с 2000 года.